Алексей Алексеевич Фоменков (род. , Омск) — российский спортсмен, чемпион Летних Паралимпийских игр 2008 года в плавании. Десятикратный чемпион России. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Алексей Алексеевич Фоменков родился 30 сентября 1991 года в Омске. Начал заниматься спортом в родном городе в СДЮСШОР № 6.

Награды 
 Награждён орденом Дружбы.

Спортивные достижения 
Летние Паралимпийские игры 2008 года:
  100 метров брассом (12 сентября)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Паралимпийских игр

Пловцы России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2008 года
Чемпионы Паралимпийских игр по плаванию
Мастера спорта России международного класса